Die Liste der Mannschaftskader der Top 12 2014/15 enthält alle Spieler, die für die französische Top 12 2014/15, der höchsten Liga in der französischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach, gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften maximal 16 Spieler melden, darunter mindestens eine französische Frau und einen französischen Mann. Männliche Spieler und ausländische Spielerinnen mussten eine Elo-Zahl von mindestens 2000 haben. Nicht alle Vereine nutzten das Kontingent aus, so meldete Évry 10 Spieler, Poitiers-Migne 13 und Strasbourg 15. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Évry und Grasse kamen mit neun eingesetzten Spielern aus, während bei Montpellier 15 Spieler mindestens eine Partie spielten. Insgesamt wurden 132 Spieler eingesetzt, von denen 38 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbeste Spielerin der Saison war Almira Scripcenco (Clichy) mit 9 Punkten aus 10 Partien, je 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichten Romain Édouard und Jean-Pierre Le Roux (beide Bischwiller). Mit Isabelle Malassagne (Clichy) und Thomas Dionisi (Bois-Colombes) erreichten zwei Spieler bei je einem Einsatz 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2015); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2015); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Mai 2015; AUT = Österreich, BEL = Belgien, BRA = Brasilien, CZE = Tschechische Republik, EGY = Ägypten, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, MKD = Mazedonien, NED = Niederlande, POL = Polen, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SWE = Schweden, TUN = Tunesien, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Club de Bischwiller

Club de Clichy-Echecs-92

C.E. de Bois-Colombes

Cercle d’Echecs de Strasbourg

Évry Grand Roque

Club de Mulhouse Philidor

Club de Montpellier Echecs

Club de L'Echiquier Chalonnais

Club de Vandœuvre-Echecs

Club de Grasse Echecs

Club d'Echecs Metz Fischer

Club de Poitiers-Migne Echecs

Anmerkungen  

 Jules Moussard hatte in der gleichen Saison einen Wettkampf für die zweite Mannschaft von Évry gespielt und hätte daher maximal zehn Wettkämpfe in der Top 12 bestreiten dürfen. Da er alle elf Wettkämpfe spielte, wurde seine Partie aus der letzten Runde gegen Manuel Apicella (Grasse) mit 1:-1 für Apicella gewertet. Für die Einzelbilanzen wird das tatsächliche Ergebnis (Remis) berücksichtigt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Turnierseite (französisch)

Schach (Frankreich)
Schach 2014
Schach 2015